
Termin -{GRIP1}- ima više značenja.

 GRIP1 (gen), gen
 Nuklearno receptorski koaktivator 2, transkripcioni faktor